Henry Grey kan syfta på bland andra:

* Henry Grey, 3:e baron Grey de Wilton (1282–1342), engelsk ädling
 Henry Grey, 5:e baron Grey de Wilton (1342–1396), engelsk ädling
 Henry Grey, 3:e baron Grey av Codnor (um 1404–1444), engelsk ädling
 Henry Grey, 4:e baron Grey av Codnor (1435–1496), engelsk ädling
 Henry Grey, 2:e earl av Tankerville (1419–1450)), engelsk ädling
 Henry Grey, 4:e earl av Kent (omkring 1495–1562), engelsk ädling
 Henry Grey, 1:e hertig av Suffolk (1515–1554), engelsk ädling, krigare och politiker
 Henry Grey, 1:e Baron Grey av Groby (död 1614), engelsk ädling
 Henry Grey, 6:e earl av Kent (1541–1615), engelsk ädling
 Henry Grey, 8:e earl av Kent (omkring 1583–1639), engelsk ädling
 Henry Grey, 10:e earl av Kent (1594–1651), engelsk ädling
 Henry Grey, 1:e earl av Stamford (omkring 1600–1673), engelsk ädling
 Henry Grey, 1:e hertig av Kent (1671–1740), brittisk peer
 Henry Grey, 3:e earl Grey (1802–1894), brittisk statsman

Se även 
 Henry de Grey
 Henry Gray